

Топонім 
 Шаре () — муніципалітет у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель, Франція.
 Шаре — ..., Польща.

Прізвище 

 Жан Шаре (; 24 червня 1958) — політик Квебеку.
 Ізабелль Шаре (), пізніше Шарбонно () — канадська ковзанярка, що спеціалізувалася в шорт-треку, олімпійська медалістка.

Див. також
 Шарре